Division II i fotboll 1971 var 1971 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 12 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de fem sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Division 2 omstrukturerades efter denna säsong till tre serier bestående av 12 lag i varje vilket förklarar det relativt stora antalet degraderade lag denna säsong.

Serier

Norrland 

Sandvikens IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Ljusdals IF, Sandåkerns SK, Lycksele IF, Bodens BK och Timrå IK flyttades ner till division III.

Svealand 

IF Saab gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och IK Brage, Södertälje SK, IFK Stockholm, IF Vesta och Råsunda IS flyttades ner till division III.

Norra Götaland 

Gais gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Grimsås IF, Västra Frölunda IF, Degerfors IF, Hovås IF och Karlstads BK flyttades ner till division III.

Södra Götaland 

N1: Staden Hälsingborg ändrade 1971 stavning till Helsingborg, under säsongen namnändrades även Hälsingborgs IF till Helsingborgs IF.
Halmstads BK gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Varbergs BoIS, Gnosjö IF, Helsingborgs IF, Nybro IF och Gunnarstorps IF flyttades ner till division III.

Kvalspel till Allsvenskan 

Den tredje omgången spelades på neutrala planer, Halmstads BK mot Sandvikens IF spelades i Solna och Gais mot IF Saab spelades i Borås. Gais och Halmstads BK till Allsvenskan 1972. Sandvikens IF och IF Saab fick fortsätta spela i Division II.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1971
1971
Fotbollssäsongen 1971